Феллах:

 Феллах — земледелец-араб. 
 Феллах — река в Германии, протекает по земле Бавария.

См.также 
 Фелах - сын Ефрема.